Franciaország
Saint-Germain-des-Prés, település Dordogne megyében
Saint-Germain-des-Prés, település Loiret megyében
Saint-Germain-des-Prés, település Maine-et-Loire megyében
Saint-Germain-des-Prés, település Tarn megyében
 Saint-Germain-des-Prés, párizsi városnegyed
 Saint-Germain-des-Prés, Párizs egyik metróállomása, az azonos nevű városnegyedben